SMS Deutschland ist der Name folgender Schiffe:

 SMS Deutschland (Schiff, 1874), Panzerschiff der Kaiser-Klasse
 SMS Deutschland (Schiff, 1904), Linienschiff der Deutschland-Klasse
 Deutschland (Schiff, 1909), Fährschiff und Minenleger